Villa Waldfriede steht für:
 Villa Waldfriede (Darmstadt), denkmalgeschütztes Hotel
 Villa Waldfriede in Oberstolberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Oberstolberg
 Villa Waldfriede in Ratzeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ratzeburg
 Villa Waldfriede (Wiesbaden), ehemaliger Herrensitz

Siehe auch:
 Waldfriede
 Villa Waldfrieden